Jessie steht für:
 Kurzform von Jessica, siehe Jessica (Vorname)
 Jessie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2011–2015)
 Jessie (Lied), einen Songtitel von Joshua Kadison
 Codename der Linux-Distribution Debian in der Version 8, siehe Debian #Versionsgeschichte

Jessie ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Jessie (* 1989), britische Schauspielerin
 DeWayne Jessie (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Ron Jessie (1948–2006), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Sonstiges:
 Jessie Bay, Bucht von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Jessie River
 Jesse